Острівецька сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Острівецька сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Острівецька сільська рада — Черкаська область, Уманський район